I сезон Первой лиги Черногории по футболу. Турнир проводился в 2006-м и 2007-м годах. Первым чемпионом страны стала команда ФК Зета.

Формирование чемпионата 

Это первый турнир Первой лиги Черногории по футболу в качестве высшего дивизиона страны, до сезона 2006/2007 Первая лига Черногории по футболу являлась частью Второго дивизиона Сербии и Черногории. После распада Государственного союза Сербии и Черногории, единая футбольная лига страны перестала существовать. Сербия и Черногория сформировали свои собственные национальные первенства. Первая лига Черногории была сформирована из клубов, участвовавших в розыгрыше предыдущего сезона, а также Первой лиги Сербии и Черногории и Второй лиги Черногории.

Из Первой лиги Сербии и Черногории в чемпионат пришли команды ФК Будучност, ФК Единство и ФК Зета

Из Второй лиги Черногории в чемпионат пришли команды ФК Беране и ФК Младост

Итоговая таблица

Результаты матчей 
Турнир разыгрывался в три круга. Первые два круга — это по две игры, дома и на выезде, каждой команды с каждой, всего 22 матча. Третий круг — это ещё одна игра каждой команды с каждой, команды распределены по результатам первых двух кругов. Всего за турнир каждой командой сыграно по 33 матча.

Таблица результатов

Переходные матчи 
 Единство — Бокель (1:4; 1:0)
 Дечич — Ибар (2:2; 1:0)

Бомбардиры

См. также 
 Чемпионат Сербии и Черногории по футболу 2005/2006

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Черногории 

Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Чемпионат Черногории по футболу
2006 год в Черногории
Спорт в Черногории в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007